Bolin kan syfta på:

Bolin (segling) – en anordning med ett eller flera rep som används på råsegel 
Bolin (efternamn) – personer med efternamnet Bolin
Bolin (musikgrupp) – ett finskt rockband
Bolin (socken)  – en socken i Sichuan, Kina